Tom Burns puede referirse a los siguientes artículos:

 Tom Burns Marañón (1948 - ), periodista y ensayista hispano británico.
 Thomas Ferrier Burns (1906 - 1995), periodista y editor británico.

et:Tommy Burns